Бексулта́нов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Бексултанов, Адам Лечиевич (1974—2004) — лейтенант милиции.
 Бексултанов, Муса Эльмурзаевич (род. 1954) — современный чеченский писатель, прозаик, член Союзов писателей Чечни и России, лауреат премии «Серебряная сова», Народный писатель ЧР.
 Бексултанов, Умар Ахматсултанович (1937—2014) — чеченский композитор, педагог, Заслуженный деятель искусств ЧИАССР и ЧР.